Первак — русская фамилия.

Известные носители 
 Первак, Пётр Васильевич (род. 1932) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Первак, Юрий Михайлович (род. 1951) — экс-руководитель футбольных клубов «Спартак» Москва и «Спартак» Нижний Новгород / «Лукойл»/«Спартак» Челябинск.
 Первак, Ксения Юрьевна (род. 1991) — российская теннисистка, дочь Юрия Первака.

См. также 
 Первак — народное название самогона, образующегося на начальной стадии перегонки.